Мойр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мойр, Вилли (1922—1988) — шотландский футболист
 Мойр, Иан (1943—2015) — шотландский футболист, выступавший на позиции крайнего полузащитника.
 См. также 
 Мойры — в древнегреческой мифологии богини судьбы.